Reuvekamp ist der Familienname folgender Personen:

 Silvia Reuvekamp (* 1972), deutsche Germanistin
 Timo Reuvekamp-Felber (* 1964), deutscher Literaturwissenschaftler, siehe Timo Felber